Дворец культуры профсоюзов в городах:
 Дворец культуры профсоюзов (Волгоград)
 Дворец культуры профсоюзов (Минск)
 Дворец культуры профсоюзов (Вильнюс) (см. Вильнюс)